Jack Richardson (1870-1960), acteur américain ;
 Jack Richardson (1929-2011), producteur canadien.